Primera División je název několika sportovních soutěží:
 Primera División – španělská nejvyšší fotbalová ligová soutěž
 Primera División (Argentina) – argentinská nejvyšší fotbalová ligová soutěž
 Primera División (Chile) – chilská nejvyšší fotbalová ligová soutěž
 Primera División (Kostarika) – kostarická nejvyšší fotbalová ligová soutěž
 Primera División (Nikaragua) – nikaragujská nejvyšší fotbalová ligová soutěž
 Primera División (Paraguay) – paraguayská nejvyšší fotbalová ligová soutěž
 Primera División (Peru) – peruánská nejvyšší fotbalová ligová soutěž
 Primera División (El Salvador) – salvadorská nejvyšší fotbalová ligová soutěž
 Primera División (Uruguay) – uruguayská nejvyšší fotbalová ligová soutěž
 Primera División (Venezuela) – venezuelská nejvyšší fotbalová ligová soutěž